Kara (Togo), een stad in Togo;
 Kara (regio), een regio van Togo;
 Kara (Uttar Pradesh), een stad in het noorden van India;
 Kara (rivier), een rivier in Rusland;
 Karazee, deel van de Noordelijke IJszee;
 Kara-klasse, een Russische klasse van marineschepen;
 Kara (groep), een Zuid-Koreaanse meidengroep.